Чебоксары-Арена — спортивный комплекс (ледовый дворец) в Чебоксарах (Чувашская Республика). Вместимость — 7500 человек.

Функциональность 
Соответствует требованиям Континентальной хоккейной лиги. Имеются тренировочный каток, тренажёрный зал; конференц-зал, кафе, подземная автостоянка.
Проводятся концерты и спортивные мероприятия.

История 
Ледовый дворец был открыт в 3 июня 2015 года.

Оператором ледового дворца является Автономное учреждение Чувашской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева»

С 2016 года является домашней ареной ХК «Чебоксары».

См. также 
 Список крытых ледовых арен России

Примечания

Ссылки 
 ЦСП им. А. Игнатьева

Спорт в Чебоксарах
Ледовые арены России
Здания и сооружения Чебоксар
Спортивные сооружения Чувашии